На этой странице представлен список гербов, использующихся или использовавшихся на территории современного Таджикистана.

Государственный герб

Гербы населённых пунктов Таджикистана

Исторические гербы 

Таджикистан
Государственные символы Таджикистана